Bren puede referirse a:
 Bren (Drôme)
 Ametralladora ligera Bren
 BREN Tower
 Bren Entertainment
 Bren Carrier